De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1993 werd in het weekend van 27 en 28 februari 1993 gehouden in het Sportcentrum De Smelt in Assen. Kampioenen werden Carla Zijlstra en Falko Zandstra.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1993
Langebaanschaatsen in 1993
Sportevenement in Assen
Schaatsen in Drenthe